Lanzenreuth ist der Ortsname von

 Lanzenreuth (Saldenburg), Ortsteil der Gemeinde Saldenburg, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Lanzenreuth (Thurnau), Ortsteil des Marktes Thurnau, Landkreis Kulmbach, Bayern